

Toponyme 
 Cogo (Guinée)
 District de Cogo

Patronyme 
 Virna Cogo